La princesse Faouzia Latifa, née le  à Monte-Carlo, est une princesse égyptienne. Religion chrétienne

Biographie 
Elle est la fille de l'ancien roi d'Égypte Fouad II et de Fadila, née Dominique-France Picard.

Elle participe au Bal des débutantes.

Elle fait ensuite des études de science politique, puis devient collaboratrice parlementaire du député Daniel Spagnou.

Le 19 janvier 2019, à Genève, elle se marie avec Sylvain Jean-Baptiste Alexandre Renaudeau , ingénieur électronique. Ils ont un fils, Naël Fouad Jean né au début de juin 2019 et une fille, Dunya Nariman Adele, née le 3 février 2021.

Ascendance

Notes et références 

Naissance en février 1982
Naissance à Monaco
Dynastie de Méhémet Ali
Princesse égyptienne